Abierto Mexicano TELCEL 2008 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu Abierto Mexicano TELCEL rozgrywany w dniach 23 lutego–2 marca 2008 roku w Acapulco na kortach ziemnych o puli nagród 794 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Meksyku